Olasz Lajos (1846–1884) tanító
 Olasz Lajos (1894–1949) színész, díszlettervező
 Olasz Lajos (1948) orvos, sebész, onkológus
 Olasz Lajos (1955) történész